Николай Григорьевич Бадрак (17 декабря 1951, Кандалакша, Мурманская область, СССР) — артист балета, танцор, хореограф, педагог. Заслуженный артист Украины.

Биография 

С искусством хореографии познакомился в самодеятельном ансамбле танца «Прилучанка» (город Прилуки, Черниговской области, Украина).

1967—1969 — продолжил обучение в Киевском культпросвет училище, по специальности хореография;

1968—1970 — хореографическая студия при ансамбле танца Украины;

1970—1972 — Краснознаменный им. Александрова ансамбль песни и пляски Советской армии, солдат-танцор;

1972—1990 — Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины (с 1977 им. Павла Вирского), солист балета;

1990—1994 — солист балета ансамбля танца «Гопак»;

С 1994 года — педагог детского образцового хореографического ансамбля «Соняшник», Деснянского района города Киева.

С 1998 по настоящие время — педагог народного художественного хореографического ансамбля «Чистые росы», Соломенского района города Киева.

С 2002—2004 — артист балета в театральной трупе «Артистико», (город Милан, Италия) в спектакле Шалом-Алейхема «Скрипач на крыше», режиссёр Мони Авадия.

За все время моего обучения и трудовой деятельности, педагогами были:

 Анна Березова (классический танец);
 Иван Карпович (классический танец);
 Татьяна Ахекян (классический танец);
 Николай Апухтин (классический танец);
 Игорь Андреев (классический танец);
 Евгений Зайцев (народно-сценический танец);
 Борис Мокров (украинский танец);
 Георгий Фарманянс.

Знания, навыки и мастерство, полученные у вышеперечисленных педагогов, по достоинству оценил Павел Вирский.

П. Вирский дал возможность реализовать себя как актёру, артисту балета, путем сольных партий в концертных номерах программы таких как «Запорожцы», «Шевчики», « На кукурузном поле», « Чумацкие радости», а имея арсенал технических возможностей я исполнял трюковые соло в номерах «Ползунец», «Киевские парни», «Запорожцы», «Моряки», «Русский танец», «Гопак».

В составе Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского был на гастролях в 42 странах.

Снимался в кинофильмах:

 «Пропавшая грамота», снятый в 1972 году украинским режиссёром Борисом Ивченко на киностудии имени Довженко по мотивам ранних произведений Н. В. Гоголя;
 «Ночь в мае» снятый в 1991 году режиссёром Юрием Ткаченко на киностудии имени Довженко.

Награды 
За добросовестный труд и преданность украинскому искусству был награждён:

 Медалью «1500 лет Киеву»;
 Медалью «Ветеран труда»;
 Орденом «Знак почета».

В 1985 году было присвоено почетное звание, «Заслуженный артист Украины».

Примечания 

Артисты Ансамбля имени Павла Вирского